Polaschek ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Polaschek (1855–1912) österreichischer Klassischer Philologe
 Constanze Polaschek (* 1977), deutsche Redakteurin und Fernsehmoderatorin
 Erich Polaschek (1885–1974), österreichischer Provinzialrömischer Archäologe
 Martin Polaschek (* 1965), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Solomon W. Polachek (* 1945), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Polaschegg
 Polášek
 Polatschek
 Pollatschek